HSS est un sigle qui peut désigner :

 en croate : Hrvatska seljacka stranka (en français, Parti paysan croate)
 en anglais :
 High speed steel (en français, acier rapide)
 History of Science Society
  (en français, profilé creux)
 Home Shopping Service, une société de vente à distance française filiale du groupe M6.
 Home Subscriber Server, un élément des réseaux cellulaires de téléphonie mobile.
 le cinéaste Hong Sang-soo.